Dodougou peut désigner :
 Dodougou, la commune rurale située dans le département de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso.
 Dodougou, la commune rurale située dans le département de Péni au Burkina Faso.

Homonymie de localités